Acción Socialista hace referencia a varios artículos:
 Acción Socialista, revista fundada en 1913 por Andrés Saborit, clausurada en 1917.
 Acción Socialista Valenciana, partido político valenciano fundado en 1962 por Eliseu Climent y Joan Francesc Mira. Disuelto en 1964.
 Acción Socialista Portuguesa, partido político portugués fundado en 1964 por Mário Soares. Disuelto en 1973.